Заводы — название населённых пунктов.

Россия 
 Заводы —  деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Заводы — деревня в Кашинском районе Тверской области.

Украина 
 Заводы —  деревня в Изюмском районе Харьковской области.

См. также 
 Завод (значения)